Il singolare femminile del torneo di tennis Japan Open Tennis Championships 2002, facente parte del WTA Tour 2002, ha avuto come vincitrice Jill Craybas che ha battuto in finale Silvija Talaja 2-6, 6-4, 6-4.

Teste di serie

 Ai Sugiyama (quarti di finale)
 Tamarine Tanasugarn (semifinali)
 Arantxa Sánchez Vicario (secondo turno)
 Emmanuelle Gagliardi (secondo turno)

 Cara Black (primo turno)
 Svetlana Kuznecova (secondo turno)
 Virginia Ruano Pascual (secondo turno)
 Jelena Kostanić (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Japan Open Tennis Championships 2002